Suchodoły ist ein polnischer Ortsname:
 Suchodoły (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedental, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Suchodoły (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Suchdoły (Krośniewice), Ort in der Woiwodschaft Łódź
 Suchodoły (Fajisławice), Ort im Powiat Krasnostawski, Woiwodschaft Lublin
 Suchodoły (Gościeradów), Ort im Powiat Kraśnicki, Woiwodschaft Lublin
 Suchodoły (Jeleniewo), Ort in der Woiwodschaft Podlachien